Gobo  – il nome giapponese per una radice commestibile prodotta dalla pianta bardana maggiore
Gobo Fraggle  – un personaggio della serie televisiva dei Muppet, Fraggle Rock
Gobos  – dischi in vetro o metallo che servono per proiettare immagini
GoboLinux  – è una distribuzione Linux modulare che ridefinisce l'intera gerarchia del filesyste
Gobō  – città giapponese della prefettura di Wakayama